Brígida (deusa) — deusa celta da Irlanda

História 
 Brígida de Iorque — princesa de Inglaterra
 Brígida da Suécia — princesa da Suécia

Religião 
 Brígida Birgersdotter da Suécia — santa católica
 Brígida da Irlanda — santa católica

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de religião
Desambiguações de história